Воронежское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Воронежская область
 Воронежское сельское поселение — входило в Новоусманский район

Краснодарский край 
 Воронежское сельское поселение — входит в Усть-Лабинский район